Krumböck ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Krumböck (* 1991), österreichischer Politiker
 Laura Krumböck (* 1999), österreichische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Krumpöck
 Krumbeck